Die Liste der Städte in Israel bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl der größeren Städte und Gemeinden des Staates Israel.

Agglomerationen nach Einwohnerzahl 
Die größten Agglomerationen in Israel sind (Stand 31. Dezember 2016):

 Tel Aviv-Jaffa: 2.567.502 Einwohner
 Jerusalem: 882.652 Einwohner
 Haifa: 602.934 Einwohner

Damit leben fast die Hälfte der Menschen des Landes in diesen drei Regionen.

Städte nach Einwohnerzahl 
Die Tabelle enthält die Städte und Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern, deren Namen in deutscher Transkription, in hebräisch und arabisch, die Ergebnisse der Volkszählungen (VZ) vom 4. Juni 1983 und 4. November 1995 und den 27. Dezember 2008, sowie Schätzungen des Israelischen Zentralbüros für Statistik für den 31. Dezember 2016.

Aufgeführt ist auch der Bezirk, zu dem die Stadt gehört. Das Land ist in sieben Bezirke eingeteilt. Der Bezirk Judäa und Samaria im von Israel besetzten Westjordanland wird von den Vereinten Nationen und den meisten Staaten nicht anerkannt.

Genauere Informationen zu den einzelnen Orten enthält der jeweilige verlinkte Artikel (soweit er bereits besteht). Weitere Orte sind in der :Kategorie:Ort in Israel zu finden. Für Städte im Westjordanland und im Gazastreifen siehe die Liste der Städte in den palästinensischen Autonomiegebieten. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die Gemeinde in ihren politischen Grenzen, ohne politisch selbständige Vororte.

(VZ = Volkszählung, FS = Fortschreibung/Schätzung)

Siehe auch 
 Bezirke Israels
 :Kategorie:Ort in Israel
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
 Israelisches Zentralbüro für Statistik (hebräisch, arabisch, englisch)
 City Population – Einwohnerzahlen der Städte Israels

Einzelnachweise 

Verwaltungsgliederung Israels
Israel